Maria Zajączkowska (1854–1928) – polska bibliotekarka
 Maria Zajączkowska (ur. 1939) – polska polityk, posłanka na Sejm I i II kadencji
 Maria Okręt-Zajączkowska (zm. 2021) – polska ekonomistka, dr hab.